«Преступный синдикат» (, другое название «Гангстеры») — американский биографический криминальный драматический кинофильм 1991 года.

Сюжет 
Художественное повествование в киноленте охватывает временной период первой трети XX века и рассматривает судьбу банды нью-йоркских гангстеров под предводительством  на этапе формирования, становления и расцвета. В 1920-е годы на американской преступной сцене правили бал две могущественных итальянских группировки  и  враждовавших между собой. В ходе этой уличной войны, вошедшей в историю под именем кастелламарской, Лучиано и его друзья, чтобы выжить, должны были выбрать одну из сторон. Но по совету нью-йоркского бизнесмена  они занимают отстранённую позицию и затевают игру, цель которой — смерть обоих глав преступных организаций…

Создатели фильма

В ролях

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Майкл Карбельникофф
 Сценарий: Майкл Махерн, Николас Казан
 Продюсер: Стивен Дж. Рот
 Исполнительный продюсер: С. О. Эриксон
 Оператор: Лайош Кольтаи
 Художник-постановщик: Ричард Силберт
 Композитор: Майкл Смолл
 Монтаж: Джо Д’Аугустине, Скотт Смит
 Костюмы: Эллен Мирожник

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
  
  
 Рецензия и критика фильма Роджера Эберта 
 

Фильмы-драмы США
Гангстерские фильмы
Фильмы о мафии
Фильмы США 1991 года